De 50 kilometer klassieke stijl (massastart) voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 werd gehouden op zondag 28 februari in het Whistler Olympic Park in Whistler. Titelverdediger was de Italiaan Giorgio Di Centa, in Turijn werd de 50 kilometer in de vrije stijl afgewerkt.

De deelnemers gingen gelijktijdig van start. De startvolgorde was afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Gedurende de wedstrijden mochten de deelnemers driemaal een pitstop maken, waarbij de ski's konden worden gewisseld.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 50 km